Monte Rosso – altura dei Colli Euganei
 Monte Rosso – montagna delle Alpi Venoste
 Monte Rosso – montagna delle Alpi Giulie
 Monte Rosso – montagna delle Alpi Biellesi
 Monte Rosso – montagna dell'Appennino tosco-emiliano
 Monte Rosso – Montagna delle Alpi Graie 
 Monte Rosso d'Ala – Montagna delle Alpi Graie

Pagine correlate
Monterosso